Anse-la-Raye (kwartier), kwartier van Saint Lucia
 Anse-la-Raye (plaats), hoofdplaats van dit kwartier